Die Fußball-Oberliga Berlin 1990/91 war die siebzehnte und letzte Spielzeit der vom Verband Berliner Ballspielvereine durchgeführten Oberliga Berlin.

Tennis Borussia Berlin sicherte sich die letzte Meisterschaft und nahm an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga teil, in der sie als Fünfter in der Nordgruppe den Aufstieg verpassten. Vizemeister Türkiyemspor Berlin vertrat Berlin bei der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde, in der die Mannschaft in der Nordgruppe den zweiten Platz hinter dem späteren Meister Werder Bremen Amateure belegte.

Im Laufe der Saison wurde die Deutsche Wiedervereinigung vollzogen und der Verband Berliner Ballspielvereine und der Fußball-Verband Berlin (Ost) fusionierten zum Berliner Fußball-Verband.
Für die neu geschaffene Fußball-Oberliga Nordost (NOFV-Oberliga) qualifizierten sich die Mannschaften von Platz eins bis vierzehn.

In die untergeordnete Landesliga stiegen Rapide Wedding und Tasmania Neukölln ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison in die NOFV-Oberliga Berlin Türkspor und der FV Wannsee auf.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Bei den Spielen von Türkiyemspor, gab es Unregelmäßigkeiten bei der Spielberechtigung vom Spieler Piotr Podkowik. Nach mehrmaliger Aufnahme des Verfahrens, entschied letztendlich das Verbandsgericht auf Neuansetzung der drei Partien.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 82.823 Zuschauer ( 345 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 6.984 Türkiyemspor Berlin – Tennis Borussia Berlin (30. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 19 VfB Lichterfelde – Reinickendorfer Füchse

Berliner Meister

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga

Spiele 
Gruppe Nord

|}

Abschlusstabelle 

|}

Literatur 
 
 

1991
Fußballsaison 1990/91